Rucki Zucki oder Rucki-Zucki steht für:
 Rucki-Zucki, Spielzeug für zwei Personen, siehe Boing-Ball
 Rucki Zucki, Lied (1973) von Ernst Neger

Siehe auch:
 Ruck Zuck (Begriffsklärung)
 Ruckzuck